Rope signifie « corde » en anglais, et désigne notamment :
 le titre anglais du film La Corde,
 un collier long,
 Rope, une chanson du groupe Foo Fighters (2011).

Par ailleurs :
 Rope est une localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire.